Jean Doussot (1899-1977), homme politique français
 Lucien Doussot (1913-1963), agent de Klaus Barbie, pendant la Seconde Guerre mondiale